?! (вопросительный и восклицательный знак, в Юникоде U+2048, блок «Основная пунктуация») может означать:
 ?! — знак препинания, усиленный вопросительный знак.
 ?! — обозначение «сомнительного хода» в шахматной нотации.
  — первый альбом итальянского рэпера .

См. также 
 !? — знак препинания, обозначающий удивление, усиленный вопросительный знак. По правилам русской типографики сначала ставится вопросительный знак.

Ссылки